Gonda József (1877–1913) író, újságíró
 Gonda József színész. 1922-ben végzett a Színművészeti Főiskolán
 Gonda József (1905–1952) jogász, sportvezető

Jegyzetek